Einspieler je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 25  oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 11.506. mesto.

Znani nosilci priimka 
 Andrej Einspieler, rimskokatoliški duhovnik in politik
 Edi (Edo) Einspieler (vzdevek "Sherpa"), fotograf, novinar
 Franc Einspieler, agronom   
 Gregor Einspieler, rimskokatoliški duhovnik in politik  
 Janja Einspieler (*1982), narodna delavka na Koroškem  
 Lambert Einspieler, rimskokatoliški duhovnik in politik 
 Marina Einspieler - Siegert, direktorica Slovenske gospodarske zveze v Celovcu 
 Neža Einspieler, direktorica Slovenske gospodarske zveze v Celovcu (do 2016) 
 Valentin Einspieler (1921-1986), šolnik in politik, direktor Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu (od 2016)
 Vili Einspieler, novinar, zunanjepolitični komantator

Zunanje povezave